Olaszország
San Siro, település Olaszországban, Lombardia régióban, Como megyében

Más
San Siro 2007,  Laura Pausini olasz énekesnő koncertfelvétele